White Castle (Luisiana)
 White Castle (restaurante)
 Harold & Kumar Go to White Castle

Desambiguações de topônimos